Erlen steht für:
 Erlen (Gattung), eine Gattung der Birkengewächse

Erlen ist der Name folgender Orte 

in Deutschland:
 Erlen (Attendorn), Ortsteil der Gemeinde Attendorn im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Erlen (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Alt Refrath von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Erlen (Gaildorf), Wüstung im zentralen Stadtteil von Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Erlen (Sprockhövel), Ortsteil der Stadt Sprockhövel im Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 drei Ortschaften im Stadtgebiet von Wipperfürth, Nordrhein-Westfalen:
 Erlen (Kreuzberg)
 Erlen (Wipperfürth)
 Erlen (Wipperfeld)
 Erlen,  Ortsteil der Gemeinde Much im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Erlen, Ortsteil der Gemeinde Bad Waldsee im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg 

in anderen Ländern:
 Erlen TG, Gemeinde im Kanton Thurgau, Schweiz
 zeitweiliger Name der Ortschaft Aulnois-sur-Seille, Frankreich

Erlen ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Erlen (1907–1981), deutscher Polizist und SS-Führer
 Hubertus Erlen (* 1943), deutscher Manager

Siehe auch:
 Lange Erlen, Ebene mit Uferwald bei Basel, Schweiz